Les Casetes d'en Raspall és una entitat de població dins el terme municipal de Font-rubí. Situada a 300 m d'altitud, limita amb els termes municipals de Sant Quintí de Mediona i de Torrelavit. Tenia 76 habitants censats l'any 2011.

Es troba al costat de la carretera que enllaça Vilafranca i Igualada. Envoltat per tots costats de vinyes, aquest petit poblet l'integren un carrer de cases, un molí d'oli i un mas que porta el nom de Fontanals, del que en derivà la propietat agrícola de “Lo Mas”.

Referències 

Font-rubí